Тёрнер, Майкл:
 Тёрнер, Майкл (род. 1949) — американский физик-космолог.
 Тёрнер, Майкл (род. 1983) — английский футболист.